The Remix Suite – kolekcja zremiksowanych klasycznych utworów Michaela Jacksona i The Jackson 5.

Lista utworów

Michael Jackson: The Remix Suite

Michael Jackson: Remix Suite I

Michael Jackson: Remix Suite II

Michael Jackson: Remix Suite III

Michael Jackson: Remix Suite IV

Daty wydania

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2009
Albumy kompilacyjne Michaela Jacksona
Albumy Motown
Albumy wyprodukowane przez Benny’ego Blanco